Olías puede referirse a:
 Olías, localidad de la provincia de Granada (España).
 Olías, localidad de la provincia de Málaga (España).
 Olías del Rey, localidad de la provincia de Toledo (España).